Гуляй-Борисовское сельское поселение — муниципальное образование в Зерноградском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Гуляй-Борисовка.

Административное устройство 
В состав Гуляй-Борисовского сельского поселения входят:
 хутор Гуляй-Борисовка,
 хутор Бакинский,
 хутор Болдиновка,
 хутор Большие Эльбуздовские,
 посёлок Займище,
 хутор Заречный,
 хутор Ириновка,
 хутор Косенко,
 хутор Кугоейский,
 село Ленинка,
 посёлок Нижнекугоейский,
 хутор Новая Поляна,
 хутор Новоалександровский,
 село Новоивановка,
 село Октябрьское.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зерноградского района